En Pologne, Golina est le nom de :
 Golina, gmina du powiat de Konin, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Golina, ville et siège de cette gmina ;
 Golina, village du powiat de Jarocin ;
 Golina, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Golina, village du powiat de Stargard Szczeciński ;

 Golina, village du powiat de Drawsko Pomorskie dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.